Мандерстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

 Мандерстрём, Людвиг (1806—1873) — шведский политический и государственный деятель, дипломат.
 Мандерстрём, Шарлотта (1748—1816) — шведская придворная дама.